Taihō steht für:
 Taihō (Schiff, 1944), japanischer Flugzeugträger
 Taihō-Kodex, historisches japanisches Gesetzeswerk
 Taihō (Ära), japanische Regierungsdevise
 Taihō-ji (Matsuyama), japanischer Tempel des Shingon-Buddhismus

Taihō ist der Familienname folgender Personen:
 Taihō Kōki (1940–2013), japanischer Sumōringer
 Taihō Yamazaki (1908–1991), japanischer Maler und Kalligraph